Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Henri Leconte 6-2, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Kent Carlsson (campione)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Henri Leconte (finale)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Michiel Schapers (secondo turno)

 Claudio Mezzadri (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Marián Vajda (primo turno)
 Eric Jelen (primo turno)
 Tom Nijssen (secondo turno)
 Thomas Muster (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1988